Verschwende deine Zeit - debiutancka płyta zespołu Silbermond wydana 12 lipca 2004 roku nakładem Valicon Songs. 11 lipca 2004 roku płyta została ponownie wydana jako Limitowana Edycja (m.in. krążek zawierał dodatkowo utwory: Symphonie <backstage>, Symphonie <on stage> oraz  teledysk  do utworu Symphonie).

Lista utworów

Pozycje na listach

Album

Single

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2004